Сарана — спільна назва шкідливих видів комах ряду прямокрилих підряду сараноподібних
 Сарана — селище, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область, Росія

Див. також 
 Верхня Сарана
 Саранінський Завод